Dönitz (Altmark), een gemeente in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt
 Karl Dönitz, een Duitse admiraal